Чемпионат Европы по академической гребле 2013 года проводился в испанском городе Севилья с 31 мая по 2 июня.

Медалисты

Мужчины

Женщины

Распределение наград

Ссылки 
 Чемпионат Европы по академической гребле 2013 на сайте Федерации академической гребли

Чемпионаты Европы по академической гребле
академическая гребля
Международные спортивные соревнования в Севилье
Май 2013 года
Июнь 2013 года
Спорт в Испании в 2013 году